Frumka Płotnicka (ur. 1914, zm. 3 sierpnia 1943 w Będzinie) – żydowska działaczka ruchu oporu w czasie II wojny światowej, członkini syjonistycznej organizacji Dror, łączniczka Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB)
 Helena Płotnicka (ur. 22 października 1902 w Strzemieszycach, zm. 17 marca 1944 w Oświęcimiu) – jedna z głównych konspiratorek przyobozowych obozu KL Auschwitz-Birkenau,